St. Gallen je zkrácenina jména Sankt Gallen (Svatý Havel) a může mít následující významy:

 svatý Havel – irský misionář působící ve Švýcarsku v 7. století, křesťanský světec

ve Švýcarsku 
 St. Gallen – švýcarské město, hlavní město stejnojmenného kantonu
 St. Gallen (kanton) – švýcarský kanton
 St. Gallen (volební okres) – jeden z volebních okresů stejnojmenného kantonu
 okres St. Gallen – bývalý okres výše stejnojmenného kantonu
 Opatství svatého Havla – benediktinské opatství, kolem kterého vyrostlo stejnojmenné město (St. Gallen)
 FC St. Gallen – švýcarský fotbalový klub

v Rakousku 
 Sankt Gallen (Štýrsko) – městys v Rakousku